Райкоке:
Райкоке — самый северный остров средней группы Большой гряды Курильских островов.
Райкоке — действующий вулкан на острове Райкоке Большой Курильской гряды